Honneur de la Police fait référence à :
 Honneur de la police, un groupe de résistants français au sein de la Préfecture de police de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Honneur de la Police, un groupe de malfaiteurs français de la fin des années 1970.